Crocetta peut désigner :

Villes en Italie
 Crocetta del Montello : une commune italienne de Vénétie (province de Treviso)
 Crocetta (RO), Une ancienne municipalité de la province de Rovigo qui a été supprimée en 1928 et constitue maintenant une frazione de Badia Polesine
 La Crocetta, une ville proche de  Parme

Banlieue de ville en Italie
 Crocetta, quartier (frazione) de Villafranca d'Asti
 Crocetta, quartier de Montefino
 La Crocetta, quartier de Toano
 Crocetta, quartier de Longi
 Crocetta, quartier de Longiano
 Crocetta, quartier de Castel Frentano
 Crocetta, quartier de Medicina
 Crocetta, quartier de Cinisello Balsamo
 La Crocetta, quartier de Tronzano Lago Maggiore
 Crocetta, quartier de Turin
 Crocetta, un district (circoscrizione) de Modène

Autres endroits en Italie
 Colle della Crocetta, une colline dans les  Alpes grées
 Crocetta, un square à Milan
 Crocetta, la station de métro qui s'y trouve
 Palazzo della Crocetta, un  palace de Florence

Autres
 Rosario Crocetta (1951) : un homme politique italien
 Bataille de la Crocetta : une bataille en 1734
 Révolte de la Crocetta, une révolte en Corse (décembre 1797 - février 1798)